Трейвас — еврейская фамилия. Происходит от латинского названия г. Трир.
 Трейвас, Андрей Львович (более известен как Майкл Лукас; род. 1972) — американский актёр и режиссёр порнографических фильмов для гомосексуалов.
 Трейвас, Борис Ефимович (1898—1937) — советский комсомольский и партийный деятель.
 Трейвас, Эмилия Моисеевна (1918—1982) — советская актриса.

См. также 
 Дрейфус
 Тривус